Info-ZIP — набор свободных программ для работы с ZIP-архивами, появившийся 1989 году. Info-ZIP состоит из четырёх отдельных пакетов:
 Zip — утилита командной строки для создания ZIP-архивов
 UnZip — утилита командной строки для распаковки ZIP-архивов
 WiZ — графическая оболочка к Zip и UnZip для Windows
 MacZip — графическая оболочка к Zip и UnZip для Mac OS

Info-ZIP портирован на большое количество платформ, включая DOS, Windows и UNIX.

Ссылки 
 Веб-сайт Info-ZIP
 Страница Zip
 Страница UnZip
 Страница WiZ

Программное обеспечение, разработанное в 1989 году
Свободное кроссплатформенное программное обеспечение
Свободные архиваторы